Windows NT 6.2 — обозначение следующих версий Windows.

 Windows 8 (Windows NT 6.2 Workstation)
 Windows 8 Pro (Windows NT 6.2 Professional Workstation)
 Windows 8 Enterprise (Windows NT 6.2 Enterprise Workstation)
 Windows Server 2012 (Windows NT 6.2 Server)
 Windows Server 2012 Foundation Edition (Windows NT 6.2 Foundation Server)
 Windows Server 2012 Essentials Edition (Windows NT 6.2 Essentials Server)
 Windows Server 2012 Standard Edition (Windows NT 6.2 Standard Server)
 Windows Server 2012 Datacenter Edition (Windows NT 6.2 Datacenter Server)

Предыдущий : Windows NT 6.1 (2009 — 2012)

Следующий : Windows NT 6.3 (2013 — 2014)